Dreifaltigkeitsplatz steht für:
 Dreifaltigkeitsplatz (Budapest)
Dreifaltigkeitsplatz (Landshut)
 Dreifaltigkeitsplatz (München)